Gminy w USA:
 Pitt (ang. Pitt Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wyandot
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pitt (ang. Pitt County) – w stanie Karolina Północna

Ludzie:
 Thomas Pitt – brytyjski XVIII-wieczny kupiec i polityk
 William Pitt Starszy – XVIII-wieczny polityk brytyjski
 William Pitt Młodszy – premier Wielkiej Brytanii w latach 1783–1801 i 1804–1806
 Brad Pitt – aktor amerykański
 Ingrid Pitt – urodzona w Polsce aktorka

Obiekty geograficzne:
 Jezioro Pitt (ang. Pitt Lake) – w prowincji Kolumbia Brytyjska, w Kanadzie
 Rzeka Pitt (ang. Pitt River) – w prowincji Kolumbia Brytyjska, w Kanadzie
 Pitt Island – wyspa w prowincji Kolumbia Brytyjska, w Kanadzie
 Pitt Island – wyspa w archipelagu Chatham należącym do Nowej Zelandii